Canal+ 1 est une chaîne de télévision polonaise qui diffuse les programmes de Canal+ Pologne une heure en avance.

Identité visuelle

Logos

Audiences 
Elle occupait la 91ème place du classement des chaînes les plus regardés en Pologne en 2012.  La chaîne est l'équivalente polonaise de Canal+ Décalé en France.

Notes et références 

Chaîne de télévision en Pologne

Chaîne de télévision consacrée au football
Chaîne ou station de télévision fondée en 2004